Jean Kickx kan syfta på:

* Jean Kickx den äldre (1775–1831), flamländsk botaniker
 Jean Kickx den yngre (1803–1864), flamländsk botaniker
 Jean Jacques Kickx (1842–1887), flamländsk botaniker